Baladna steht für:

 Baladna (Unternehmen), katarisches Unternehmen im Bereich Landwirtschaft
 Baladna (Zeitung), syrische Tageszeitung
 Baladna Alraheeb (Film), Dokumentarfilm über den Syrischen Bürgerkrieg